Niemcy:
 Hamburg-Blankenese – dzielnica Hamburga
 Hamburg-Blankenese – stacja kolejowa w Hamburgu

Zobacz też:
 Blankenese